Das Dameneinzel der Canadian Lawn Tennis Championships 1939 war ein Tenniswettbewerb in Windsor.

Ergebnisse 
Es sind die Ergebnisse ab der dritten Runde dargestellt.

Quelle 
 Windsor Daily Star, Ausgaben vom 16. und 19. bs 26. Juni 1939, The Montreal Gazette, Ausgabe vom 20. Juni 1939, Calgary Herald, Ausgabe von 22. Juni 1939, sowie Daily Colonist, Ausgaben vom 20. bis 24. Juni 1939

Tennisturnier in Windsor (Ontario)
Tennisturnier 1939